Andsumäe (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Andsumäe (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald